Sady – villaggio del distretto di Płock, nel Voivodato della Masovia
 Sady – villaggio del distretto di Przysucha, nel Voivodato della Masovia
 Sady – villaggio del distretto di Nowy Dwór Mazowiecki, nel Voivodato della Masovia
 Sady – villaggio del distretto di Poznań, nel Voivodato della Grande Polonia
 Sady – villaggio del distretto di Wągrowiec, nel Voivodato della Grande Polonia
 Sady – villaggio del Voivodato della Bassa Slesia
 Sady – villaggio del Voivodato della Podlachia
 Sady – villaggio del Voivodato di Łódź
 Sady – villaggio del Voivodato di Lublino
 Sady – villaggio del Voivodato di Opole
 Sady – villaggio del Voivodato della Varmia-Masuria

Pagine correlate 
 Sadie